Herodot (, latinisiert Herodotus) ist der Name von:

 Herodot von Halikarnass(os) (* 490/480 v. Chr.; † um 425 v. Chr.), ein antiker griechischer Historiograph, Geograph und Völkerkundler
 Herodotos von Olynth (4. Jhd. v. Chr.), Bildhauer
 Herodotos (Bildhauer), Bildhauer, möglicherweise aus dem 4. Jhd. v. Chr
 Herodotos (Mediziner), Arzt des 1. und 2. Jahrhunderts, Anhänger der Eklektiker-Schule
 (3092) Herodotus, ein nach dem Historiographen benannter Asteroid
 Herodotus (Mondkrater), benannt nach dem Historiker
 Herodot (Pferd) (1794–1829), ein Zuchthengst des Gestüts Ivenack